Mike Pickel (Mendig, 1975. április 8.–) német nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A játékvezetői ismeretkből 1987-ben vizsgázott, 1998-ban minősítették országos, 2000-ben 2. Bundesliga, 2007. május 30-án Bundesliga asszisztensnek. Sportvezetői javaslatára váltott a partbírói feladatok végzésének irányába. Vezetett 2. Bundesliga mérkőzéseinek száma: 57; Bundesliga mérkőzéseinek száma: 8.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Német labdarúgó-szövetség (DFB) Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2007-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehet a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vesznek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe. Wolfgang Stark játékvezető állandó segítője.

Dél-Afrika rendezi a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság döntő küzdelmeit, ahol partbíróként szolgálta a labdarúgást. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Ukrajnába és Lengyelországba a XIV., a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB Wolfgang Stark asszisztenseként foglalkoztatta. 2012-ben a 12 fős játékvezetői keretek a torna előtt speciális felkészítő edzőtáborba vettek részt. Elsőként 2012. január 30. - február 2. között, utána április végén a Varsóban folytatódott felkészítésük.

2004-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Források 

Német labdarúgó-játékvezetők
1975-ben született személyek
Élő személyek